The Decliner é uma banda brasileira de rock eletrônico formada em 2011, em Santo André, São Paulo, por Diego Guime (vocalista, tecladista, guitarrista e produtor).

A banda tem dois lançamentos, o EP Better Live In Misbehave Live EP e o álbum de estréia Sounds Like Heaven, ambos pela gravadora própria Meet Me In Bathroom Records.

Em 2018 a banda teve seu primeiro show internacional na cidade de Buenos Aires, Argentina, durante a turnê Better LIVE In Misbehave Tour, que contou com shows na Região Metropolitana de São Paulo e pelo interior do estado.

História  

Criada em 2011, a The Decliner nasceu como um projeto paralelo de Diego Guime, com músicas climáticas e trilhas instrumentais feitas em um sintetizador emprestado. Na época o instrumentista ainda era vocalista e guitarrista do power trio grunge/alternativo Screaming Lightning, banda que montou com alguns amigos da faculdade de jornalismo. Somente em 2013, com o fim do trio, que o projeto foi transformado em banda principal e teve seu primeiro show realizado em um festival beneficente, o Doar-se Music Festival, substituindo às pressas seu antigo grupo, com músicas feitas há apenas uma semana antes da apresentação, durante um período na Praia Grande, litoral paulista.

De uma apresentação ao vivo gravada em 2016 é lançado Better Live In Misbehave Live EP, que consiste em seis músicas (mais um b-side). David Gerard criticou o álbum para o Rocknerd onde definiu o som como "fundo atmosférico e dreampoppish, com o rótulo “psicodélico”; o vocal com certeza não é. Seja o que for, funciona.". Durante a turnê Better LIVE In Misbehave Tour (2016-2019), a banda se apresentou na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina.

O álbum de estréia só viria a ser lançado em 2020, após um período de cinco anos de produção "devido a algumas gravações fracassadas e ao perfeccionismo do artista na produção", segundo matéria do site de música Whiplash.net. Intitulado de Sounds Like Heaven, o álbum, com temas sobre esperança, vícios e angústias, junta samples e efeitos eletrônicos com vocais e guitarras gravados no Meet Me In The Bathroom Studios, um estúdio improvisado no banheiro de sua casa. O blog de música Oeste Selvagem criticou o álbum positivamente, escrevendo que "As letras falam de uma perspectiva introspectiva aos caminhos da alma nos dias contemporâneos." O site contempla ainda que o álbum "evoca uma situação de completude, porém não de uma perfeição, o projeto tem como enfoque também outros estados de espírito, as dores, o sofrimento, incertezas, recheiam o repertório que se constrói entre rimas que mesclam o trap com bases que ecoam a atmosfera musical construída pelo lírico."

Em paralelo a música, o artista possui uma produtora de vídeos, a Twinsted Films, responsável pelo lançamento de seus três videoclipes, Wait (Live), Into The Arms of Heaven, gravado na praia de Maresias, litoral paulista e Blur, filmado na cidade de Hortolândia, interior paulista.

Influências musicais

Em entrevista para o site especializado no underground Violent Noise, Diego Guime cita Depeche Mode, Nine Inch Nails, New Order, Björk, Faith No More e Deftones como alguns dos artistas que influenciaram o som da banda.

Além desses, o compositor cita Grimes, Lorde, Crystal Castles e Kanye West como outros exemplos, que também o influenciaram no modo de se apresentar ao vivo, "(artistas) que já subiram sozinhos no palco, com apenas batidas e efeitos reproduzidos por computadores e teclados para cantarem em cima.", declara o artista.

Discografia

Wait Live Single (2016)
Todas as faixas escritas e produzidas por Diego Guime.

 Wait (05:02)
 Nightcrack (B-Side) (03:38)

Gravado em 28 de maio de 2016.
Lançado em 16 de setembro de 2016.

Better Live In Misbehave Live EP (2016)
Todas as faixas escritas e produzidas por Diego Guime.

 I, Sabotating (05:33)
 Blur (04:20)
 Control (04:44)
 Wait (05:02)
 Into The Arms Of Heaven (03:39)
 Crystal (04:49)

Gravado em 28 de maio de 2016.
Lançado em 27 de setembro de 2016.

Sounds Like Heaven (2020)
Todas as faixas escritas e produzidas por Diego Guime.

 Hope (06:07)
 Blur (04:19)
 Control (04:41)
 Wait (05:02)
 Night In Gamboa (02:36)
 My Body Cave (04:54)
 Satyr (03:58)
 Into The Arms Of Heaven (03:39)
 Crystal (04:49)

Giseli Montai contribui com vozes em Into The Arms Of Heaven.
Gravado, mixado e masterizado entre setembro de 2019 e março de 2020 no Meet Me In The Bathroom Studios, Santo André, São Paulo, Brasil.
Lançado em 04 de abril de 2020.

Refêrencias

 
Bandas de synthpop
Bandas de darkwave
Bandas de música eletrônica
Bandas de rock industrial
Bandas de rock experimental
Bandas de um único integrante
Bandas de São Paulo (estado)